Miejscowości w USA:
 Gouverneur – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Gouverneur – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Gouverneur (ang. Gouverneur Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence